Коломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Коломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Коломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Коломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Коломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Коломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Коломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Коломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Коломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Коломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Коломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон